As Negativicutes são uma classe de bactérias Firmicutes, que possuem uma composição peculiar da sua parede celular que se tinge como gram-negativa, ao contrário da maioria das Firmicutes que são gram-positivas. As famílias Acidaminococcaceae e Veillonellaceae eram antes consideradas membros da classe Clostridia. O nome Selenobacteria também é utilizado para referir-se a alguns membros deste grupo. A descrição deste grupo foi emendada em 2010 e, juntamente com as Acidaminococcaceae (família nova), foi colocada na ordem Selenomonadales (ordo novus, que seria a única ordem do grupo) na classe Negativicutes (classis novus) do filo Firmicutes.

Os membros desta família são todos anaeróbios obrigados, e aparecem em habitats como rios, lagos e intestinos de articulados. A sua forma pode variar desde esféricas, como Megasphaera e Veillonella, a bacilos curvados, como as selenomónadas. O género Selenomonas tem uma forma característica curva, com flagelos inseridos no seu lado côncavo, enquanto que a Sporomusa é semelhante, mas não móvel. Os seus nomes referem-se a esta morfologia distintiva, uma vez que selene significa lua, e musa significa banana. Alguns membros do grupo podem formar endósporos.

A classificação do grupo é complicada, porque um exame mais detalhado de membros deste grupo indica que os membros deste clado (grupo Selenomonas-Megasphaera-Sporomusa) são na realidade Clostridia, o que poria em causa o estabelecimento da classe Negativicutes com a sua definição actual.

Filogenia 
A taxonomia aceite actualmente deste grupo basea-se na LPSN  e no NCBI
e foi elaborada baseando-se em dados do ARNr de 16S da LTP 111 do The All-Species Living Tree Project

Notas: 

♠ Cepas que se encontram no NCBI, mas que não estão listadas na LPSN

♪ Procariotas em que não existem cultivos axénicos (puros) isolados ou disponíveis.

Firmicutes